

Geografia

Fellin, oggi Viljandi – città

Altro 
Peter Fellin (1920-1999) – pittore italiano

Pagine correlate 
Fellini (disambigua)
Felline (disambigua)